Die Wysschaja Liga 1990 war die 53. und damit vorletzte Spielzeit der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 1. März und endete am 20. Oktober 1990.

Dynamo Kiew gewann mit zwei Punkten vor ZSKA Moskau zum 13. Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Nach dem Rückzug der litauischen und georgischen Vereine bestand die Liga nur noch aus 13 Mannschaften. Diese spielten jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || ARM
 || UKR
 || UKR
 || TJK
 || UKR
 || BLR
 || RUS

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 11. und 17. November 1990 statt.

|}

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1990 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1990 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1990
1990